Gordon Reid era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Stefan Olsson, che ha poi vinto il torneo sconfiggendo in finale Gustavo Fernández con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

  Gordon Reid (quarti di finale)

<li>  Gustavo Fernández (finale)

Tabellone

Note 

Torneo di Wimbledon 2017